A magyar vízilabdakupát 1923-tól írja ki a Magyar Vízilabda-szövetség (a nők részére csak 2000 óta). A sorozatot 1951-től 1989-ig Magyar Népköztársasági Kupának hívták. A kupát általában kieséses rendszerben rendezik, de néhányszor körmérkőzéses formában játszották.

A legelső kiírásban a döntőt csak a következő évben játszották le, mivel az eredeti időpontban, 1923. szeptember 8-án a meccs elmaradt. Az FTC és a bíró is késett, és mire megérkeztek, addigra a Kerület már nem volt hajlandó játszani, mivel néhány játékosának vissza kellett menni dolgozni, és a késés miatti későbbi kezdés miatt a meccset már nem tudták volna időben befejezni. Hosszas eljárás indult, melynek során végül az FTC-t hirdették játék nélkül győztesnek, annak ellenére, hogy ők késtek, de később az újrajátszás mellett döntöttek, azonban erre már csak 1924-ben kerülhetett sor.

1939-ben a döntő előtt a MAC visszalépett, mivel több játékosa eltiltás alatt állt, illetve sérült vagy munkahelyi elfoglaltsága volt, ezért a vezetők nem akarták, hogy a helyettük kiálló fiatalok nagy vereséget szenvedjenek az akkoriban a világ legjobb csapatának számító UTE-tól. A 3. helyért azonban lejátszották a meccset, sőt az UTE és a MAC egy edzőmeccset is játszott.

1953-ban a Vasas Gheorghiu Dej Hajógyár másodosztályúként jutott döntőbe (Zádor Ervin vezérletével).

Az eddigi döntők

Férfiak

Nők

* körm: körmérkőzés; hu: hosszabbítás után; b: büntetőkkel; hub: hosszabbítás után büntetőkkel

Megjegyzés: Körmérkőzés esetén a csapatok neve után fel van tüntetve, hogy hány pontot értek el. A dátum ilyenkor az utolsó meccs dátumát jelzi akkor is, ha az nem az első kettő meccse volt (vagy akár egyik sem játszott aznap).

Helyszín: A nem jelölt városú helyszínek mind Budapesten vannak. A Szőnyi út a BVSC, a Kőér utca a Bp. Honvéd uszodája. A Nemzeti Sportuszoda neve 1976-tól Hajós Alfréd uszoda.

Eddigi győztesek 

Férfiak

Források
A magyar sport évkönyve, Magyar Sportévkönyv
Népsport, Nemzeti Sport, Sporthírlap
MTI Sportkiadás
A FÉRFI VÍZILABDA MAGYAR KUPA GYŐZTESEI
A NŐI VÍZILABDA MAGYAR KUPA GYŐZTESEI

Kapcsolódó szócikkek 
Magyar férfi vízilabda-bajnokság (első osztály)
Magyar női vízilabda-bajnokság

Magyar vízilabda